To be, or not to be - een monoloog uit Hamlet
 To Be or Not to Be (1942) - een film van Ernst Lubitsch
 To Be or Not to Be (1983) - een remake van bovengenoemde film door Mel Brooks
 To Be or Not to Be (2000) - kortfilm van Peter Woditsch
 To Be or Not to Be (toneelstuk) - toneelstuk geschreven door Nick Whitby
 To Be or Not to Be (roman) - roman geschreven door Ryan North
 To Be or Not to Be (televisieserie) - een Hongkongse televisieserie met Maggie Cheung Ho-yee en Prudence Liew
 To Be or Not to Be (The Hitler Rap) - lied uitgebracht door Mel Brooks
 To Be or Not to Be (album) - album van de Japanse band Nightmare